SOB ABe 4/4 steht für folgende Triebwagen der Schweizerischen Südostbahn:

 SOB ABe 4/4 1–6 und SOB ABe 4/4 11–14, siehe SOB CFZe 4/4, 1939/1940
 SOB ABe 4/4 71, Hochleistungstriebwagen, 1959